Conviction, che in lingua inglese significa convinzione, può riferirsi a:

Cinema 
 Conviction – film del 2002 diretto da Kevin Rodney Sullivan
 Conviction – film del 2010 diretto da Tony Goldwyn

Televisione 
 Conviction – serie televisiva britannica del 2004
 Conviction – serie televisiva statunitense del 2006, facente parte del franchise di Law & Order
 Conviction – serie televisiva statunitense del 2016
 Convinzione (Conviction) – episodio della quinta stagione di Angel
 Convinzioni (Convictions) – episodio della terza stagione di Babylon 5
 Conviction – film TV diretto da Jon Avnet del 2005

Musica 
 Conviction – album del 2007 degli Aiden

Letteratura 
 I cinquantanove giorni (Conviction) – romanzo di Richard North Patterson

Altro 
 Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction . videogioco della serie Splinter Cell